Bradford Center ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bradford Center (Maine)
 Bradford Center (New Hampshire)
 Bradford Center (Vermont)